Urocaridella är ett släkte av kräftdjur. Urocaridella ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Urocaridella